Енди Мари је освојио турнир. У финалу је савладао Новака Ђоковића са 6:4, 4:6, 6:3.

Носиоци

 Новак Ђоковић (финале)
 Енди Мари (победник)
 Стан Вавринка (друго коло)
 Кеј Нишикори (полуфинале)
 Томаш Бердих (друго коло)
 Марин Чилић (друго коло)
 Рафаел Надал (четвртфинале)
 Милош Раонић (друго коло)

 Жил Симон (друго коло) 
 Жо-Вилфрид Цонга (четвртфинале)
 Ришар Гаске (одустао пре почетка турнира)
 Кевин Андерсон (прво коло) 
 Давид Гофен (треће коло)
 Григор Димитров (друго коло)
 Гаел Монфис (друго коло)
 Џон Изнер (четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина
Група 1
{{Тенис-16 играча и 3 сета са носиоцима
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четвртфинале

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Т. Белучи
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=77
| RD1-seed04=
| RD1-team04= П. Куевас
| RD1-score04-1=64
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=64

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Џ. Сок
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=77
| RD1-seed06=
| RD1-team06= А. Манарино
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=65

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= А. Долгополов
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= Г. Димитров
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=12
| RD1-team09= К. Андерсон
| RD1-score09-1=62
| RD1-score09-2=64
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Л. Росол
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=77
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Е. Гулбис
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=710
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Д. Тим
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=68
| RD1-score12-3=1

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Д. Кудла
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Д. Јанг
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Н. Ђоковић 
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=77
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Т. Белучи
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=64
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Џ. Сок
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=77
| RD2-score03-3=7
| RD2-seed04=14
| RD2-team04= Г. Димитров
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=65
| RD2-score04-3=5

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Л. Росол
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Е. Гулбис
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Д. Јанг
| RD2-score07-1=77
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Т. Бердих
| RD2-score08-1=65
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Н. Ђоковић
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Џ. Сок
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= Е. Гулбис
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= Д. Јанг
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Н. Ђоковић
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=7<sup>9
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= Е. Гулбис
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=6<sup>7
| RD4-score02-3=1
}}

Група 2

Срећни губитник
  'Никола Маи

Жреб квалификација

Први квалификант

Други квалификант

Трећи квалификант

Четврти квалификант

Пети квалификант

Шести квалификант

Седми квалификант

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Канаде у тенису 2015.
Отворено првенство Канаде у тенису — мушкарци појединачно